Hoser ist der Name folgender Orte:
 Hoser (Viersen), Ortsteil der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Viersen

Hoser ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Hoser (* 1874; † 1957), deutscher Bildhauer und Keramiker
 Henryk Hoser (1942–2021), polnischer Geistlicher, Bischof von Warschau-Praga
 Hermann von Hoser (1830–1913), württembergischer Oberamtmann und Regierungspräsident
 Klaus Hoser (* 1933), deutscher Theaterregisseur, Theaterleiter und Schauspieldozent
 Paul Hoser (* 1947), deutscher Historiker